Ліга Умаглесі 1992—1993 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Деталі 
В серпні-вересні 1992 року через початок Війни в Абхазії у Західній Грузії чемпіонат покинули три команди, які представляли непідконтрольні уряду регіони. «Амірані» (Очамчире) знявся після єдиного проведеного матчу, «Колхеті» (Хобі) встиг зіграти 4 матчі, «Мзіурі» (Галі) провів 6 матчів. Всі ці результати були анульовані. Ще один клуб із проблемного регіону — «Одіші» (Зугдіді) зміг продовжити виступи у чемпіонаті, але багато матчів за його участі були перенесені на листопад та грудень.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1992–1993
Грузія
Грузія
1992 у Грузії
1993 у Грузії
1992 у грузинському спорті
1993 у грузинському спорті